Maywald ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Maywald (* 1953), deutscher Journalist, Filmemacher und Biologe
 Gerhard Maywald (1913–1998), deutscher SS-Obersturmführer
 Heinrich Maywald (1800–1853), deutscher Orgelbauer in Siebenbürgen
 Helga Maywald (* 1949), deutsche Badmintonspielerin
 Ian Maywald (* 1979), deutscher Badmintonspieler
 Jörg Maywald (* 1955), deutscher Soziologe
 Roland Maywald (* 1948), deutscher Badmintonspieler
 Siegfried Maywald (1922–2004), deutscher Badmintonfunktionär
 Willy Maywald (1907–1985), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Maiwald
 Meiwald
 Meywald